3 jeziora w Polsce:
 Jezioro Bagienne – jezioro w Dolinie Gwdy, w woj. wielkopolskim, leżące granicach administracyjnych miasta Piła;
 Jezioro Bagienne – jezioro na Równinie Wełtyńskiej, w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Gryfino;
 Jezioro Bagienne – jezioro na Pojezierzu Ińskim, w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Marianowo;

Zobacz też 
 Jezioro bagienne w typologii jezior

Bibliografia 
 Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 2. Wody Stojące (pdf 1840 kb)